{{DISPLAYTITLE:(5747) 1991 CO3}}

(5747) 1991 CO3 (1991 CO3, 1972 BF) — астероїд головного поясу, відкритий 10 лютого 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,369.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5701-5800)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів